Nedela ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Nedela (* 1883), russischer Radrennfahrer
 Norbert Nedela (* 1951), deutscher Polizeibeamter, hessischer Landespolizeipräsident